Mužská dvouhra Citi Open 2018 probíhala v první polovině srpna 2018. Do singlové soutěže washingtonského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo čtyřicet osm hráčů. Obhájcem titulu byla světová trojka Alexander Zverev.

Vítězem se opět stal nejvýše nasazený Němec Alexander Zverev, jenž ve finále zdolal australského teenagera Alexe de Minaura po dvousetovém průběhu 6–2 a 6–4. V probíhající sezóně si připsal třetí turnajové vítězství, které představovalo devátý singlový titul na okruhu ATP Tour. Zverev tak podruhé v kariéře dokázal obhájit trofej, čímž navázal na mnichovský BMW Open 2018. De Minaur se ocitl na prahu vyřazení již v semifinále, v němž zachránil čtyři mečboly Andreje Rubljova. Bodový zisk posunul nejmladšího člena elitní světové stovky de Minaura premiérově do první padesátky. Do finále postoupili 21letý Němec a 19letý Australan, což na túře ATP znamenalo finálový duel nejmladších tenistů od Indian Wells Masters 2007, kde se střetli 20letý Nadal s 19letým Djokovićem..

Nasazení hráčů 
Všichni nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Citi Open 2018